

Patronyme
 Henri Pierre Darnaudat, (1763-1807), fut un militaire français.
 Jacques Darnaudat, (1827-1901), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme